Estetal bezeichnet:

 das Tal der Este (Fluss)
 ein Naturschutzgebiet im Landkreis Harburg, Niedersachsen, siehe Estetal (Naturschutzgebiet)
 ein Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Harburg, Niedersachsen

Siehe auch:

 Unteres Estetal, Naturschutzgebiet im Landkreis Stade, Niedersachsen